Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015 проводился с 31 мая по 1 июня 2015 года в городе Окленд на арене «Paradice Avondale».

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Дэйв Уотт (Дэйв Уотт как скип стал чемпионом среди смешанных команд в 1-й раз), победившая в финале команду скипа Iain Craig. Бронзовые медали завоевала команда скипа Kieran Ford.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 4 команды в каждой и играют между собой по круговой системе в один круг. За победу команде начисляет 2 очка, за ничью (ничьи — в отличие от обычных правил кёрлинга — допустимы) 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Кроме этого команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их сумме команды ранжируются при равенстве итогового количества очков. Затем на втором этапе, плей-офф, проводимом по олимпийской системе, две лучшие команды в каждой группе играют полуфиналы между собой (то есть «1-е место в группе А» с «2-м местом в группе А» и аналогично для группы Б). Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место. Команды, занявшие в группах 3-е и 4-е места, также по олимпийской системе (полуфиналы, матч за 5-е место, матч за 7-е место) разыгрывают места с 5-го по 8-е.

Все матчи проводятся в 6 эндов и без экстра-энда, кроме финала — который проводится в 8 эндов и (если потребуется) с экстра-эндом.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф за 1—4 места

Плей-офф

За 5—8 места

За 1—4 места 

Полуфиналы. 1 июня, 7:15

Матч за 3-е место. 1 июня, 10:00

Финал. 1 июня, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в Новой Зеландии в 2015 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Май 2015 года
Июнь 2015 года